Japan
 Seki (Gifu), een stad in de Japanse prefectuur Gifu

Turkije
Gökçeseki (Ermenek), een dorp in het Turkse district Ermenek
Seki (Alanya), een dorp in het Turkse district Alanya
Seki (Bozdoğan), een dorp in het Turkse district Bozdoğan
Seki (Fethiye), een gemeente in het Turkse district Fethiye
Seki (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
Seki (İskilip), een dorp in het Turkse district İskilip
Seki (Mihalıçcık), een dorp in het Turkse district Mihalıçcık
Seki (Tavas), een dorp in het Turkse district Tavas

Zie ook 
Şəki (doorverwijspagina)